Sandvik har flere betydninger:

Sandvík – en bygd på Færøerne
Sandvik AB – en svenskbaseret virksomhed